Поповача () — топоним:

Босния и Герцоговина 
  — озеро.

Хорватия 
 Поповача — город в общине Поповача в Сисацко-Мославинской жупании.